La dynastie Yuan est fondée par Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, qui devient khagan de l'empire mongol en 1260 et achève la conquête de la Chine en 1279. Il confère a posteriori des noms posthumes et des noms de temple à ses prédécesseurs.

Les Yuan se maintiennent en Chine un peu moins d'un siècle, jusqu'en 1368, date à laquelle le dernier empereur Yuan, Togoontomor, est chassé de Pékin par les Ming. La dynastie Yuan du Nord continue cependant à régner sur la Mongolie jusqu'en 1635.

Liste des empereurs

Arbre généalogique simplifié 

Yuan